Овинное — название населённых пунктов в России:

 Овинное — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Овинное — деревня в Лихославльском районе Тверской области.